

Patronyme 
 Gérard Banide (1936-), entraîneur de football français.
 Laurent Banide (1968-), entraîneur de football français.
 Maurice Banide (1905-1995), joueur et entraîneur de football français.

Homonymie de patronyme